30-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 30-я параллель северной широты
 30-я параллель южной широты

См. также 
 30-й меридиан восточной долготы
 30-й меридиан западной долготы